A Igreja de Nossa Senhora da Conceição é a igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Conceição de Macabu - Rio de Janeiro.

Fica localizada na Praça José Bonifácio Tassara, no bairro Centro, e é a maior e a mais importante igreja do município.

Foi construída no século XIX, e é a mais antiga construção do município. Ao longo dos anos sofreu algumas reformas, com destaque para as de 1928, 1960 e 2001, que reformularam de maneira abrangente sua estrutura e fachada.

Ligações externas 
 

Cultura de Conceição de Macabu
Nossa Senhora Conceicao